Mover steht für:
 Mover (Drage), Ortsteil der Gemeinde Drage (Elbe), Niedersachsen
 Mover (Rangierhilfe), Rangierhilfe für Bootsanhänger und Wohnwagen

Mover ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Mover (* 1952), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Peoplemover
 Movers